Název Dolanský potok nese více vodních toků:

 Dolanský potok (přítok Berounky) – levostranný přítok Berounky v okrese Plzeň-sever
 Dolanský potok (přítok Trusovického potoka) – levostranný přítok Trusovického potoka v okrese Olomouc
 Dolanský potok (přítok Volyňky) – levostranný přítok Volyňky v okrese Prachatice 
 horní tok Zákolanského potoka